Зен:

 Зен — седьмая буква финикийского алфавита.
 Зен — мир из вымышленной вселенной серии компьютерных игр Half-Life.
 Xen — кроссплатформенный гипервизор и монитор виртуальных машин.
 Zen — микроархитектура x86_64 микропроцессоров североамериканской корпорации AMD/

См. также